Eosinopteryx brevipenna es la única especie conocida del género extinto Eosinopteryx de dinosaurio terópodo maniraptor emplumado, que vivió a finales  del período Jurásico, hace aproximadamente  160 millones de años durante el Oxfordiense, en lo que es hoy Asia.

Descripción
Eosinopteryx brevipenna es conocido a partir de un único espécimen fósil que representa el esqueleto completo de un individuo subadulto o adulto. Este es muy pequeño para un dinosaurio no avialano, midiendo cerca de 30 centímetros de largo. A diferencia de los trodóntidos, el hocico era muy corto, más corto que el diámetro de la órbita ocular. Las alas son casi del mismo tamaño que las de su pariente Anchiornis huxleyi, con las plumas primarias del alas siendo más largas que el húmero. Una disposición inusual de los huesos del ala pudieron haber evitado cualquier movimiento de aleteo. La cola es muy corta comparada a la de muchos trodóntidos y dromeosáuridos y a diferencia de los miembros de estos grupos, el pie y los dedos de los pies eran muy delgados, careciendo de las garras sumamente curvadas para depredación o escalar. De manera inusual, la cola del único fósil conocido no muestra signos de la presencia de plumas complejas, rectrices, y los tarsos inferiores y los pies parecen haber sido desplumados, a diferencia de muchas especies relacionadas con "alas posteriores" en las patas.

Un investigador de la Universidad de Southampton dijo que el descubrimiento de Eosinopteryx sugiere "que el origen del vuelo fue mucho más complejo de lo que se pensó anteriormente".

Descubrimiento e investigación 
Sus restos fósiles consisten en un único espécimen, el holotipo YFGP-T5197, un esqueleto casi completo, con improntas de plumas, de un ejemplar adulto o subadulto de pequeño tamaño, unos 30 centímetros.  Encontrado en la formación Tiaojishan en el oeste de la  provincia de Liaoning, China. Se parece mucho a Anchiornis, que apareció en un lugar próximo, pero su hocico es más corto y sus plumas son más cortas y reducidas, la cola carece de plumas rectrices y no tiene plumas en los miembros inferiores.
E. brevipenna se conoce a partir de un solo espécimen fósil recuperado de la formación Tiaojishan de la provincia occidental de Liaoning, China, que se remonta a finales del período Jurásico, edad Oxfordiense, hace unos 160 millones de años. El nombre Eosinopteryx se deriva del griego eos, "amanecer" y el latín Sinae,"chino" y del griego pteryx, "pluma". El nombre específico brevipenna del latín brevis, "corto" y penna, "pluma".

Clasificación 
Aunque inicialmente fue clasificado como un trodóntido, un análisis más completo de sus relaciones ha encontrado que es un paraviano primitivo o un avialano. En 2017, la revaluación del espécimen de Harlem de Archaeopteryx, se encontró que Eosinopteryx es un anquiornítido.

Filogenia
Cladograma según un análisis de Godefroit y colaboradores de 2013:

Cladograma posterior al anterior, según otro estudio de Pascal Godefroit y colegas en 2013:

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Anchiornithidae
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios emplumados